Damnitz ist der Name folgender Orte:

 Damnitz, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Dębica (Warnice)
 Damnitz, ehemals im Kreis Schlochau, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe Polnisch: Dębnica (Woiwodschaft Pommern)

Damnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Damnitz (1812–1863), preußischer Justizrat, Rechtsanwalt und Notar, Mitglied der Preußischen Nationalversammlung
 Anna von Damnitz (1871–1945), deutsche Landschafts-, Stillleben- und Genremalerin
 Felix von Damnitz (1847–1926), deutscher General der Kavallerie und Hippologe
 Ferdinand von Damnitz (1858–1916), Landrat im Kreis Kreuzburg
 Friedrich Lebrecht von Damnitz († 1737), sächsischer Generalleutnant
 Heino von Damnitz (* 1934), deutsch-französischer Maler
 Johann Christian von Damnitz (1747–1818), sachsen-eisenacher Kanzler
 Wolfgang Siegmund von Damnitz († 1755), kaiserlicher Feldmarschall

Siehe auch:
 Damnitz (Adelsgeschlecht)
 Damitz
 Hebrondamnitz
 Rathsdamnitz